Aurora Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aurora Creek (Montana), im Flathead County, Bundesstaat Montana
 Aurora Creek (Nevada), im Mineral County, Bundesstaat Nevada
 Aurora Creek (Oklahoma), im Pottawatomie County, Bundesstaat Oklahoma